Als Schlacht am Garigliano werden zwei Schlachten aus verschiedenen Epochen bezeichnet:
 die Schlacht am Garigliano (915) zwischen Christen und Sarazenen
 die Schlacht am Garigliano (1503) zwischen Franzosen und Spaniern